Суперкубок Польщі з футболу 1988  — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 липня 1988 року між чемпіоном Польщі клубом Гурнік (Забже) та володарем кубка Польщі клубом Лех (Познань).

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Польщі на 90minut.pl 

1988
Польща
1988 у польському спорті
Події 22 липня
Вересень 1988